Шестото издание на Купата на панаирните градове се провежда през сезон 1963/64 г. За последен път през този сезон участват сборни отбори на градовете.

Първи кръг

Трета среща

Втори кръг

Четвърфинал

Трета среща

Полуфинал

Трета среща

Финал

Вижте също 
 Купа на европейските шампиони 1963/64
 Купа на носителите на купи 1963/64

Външни препратки 
 Детайли на срещите в rsssf.com

Купа на панаирните градове